Шкодер:

 Шкодер (озеро) — озеро в Чорногорії та Албанії
 Шкодер (місто) — місто в Албанії
 Шкодер — область на північному заході Албанії. Адміністративний центр — Шкодер.
 Шкодер — округ в області Шкодер, Албанія.

Посилання